KBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chignik (Stati Uniti)